Zenopolis ist der Name folgender Titularbistümer:
 Titularbistum Zenopolis in Isauria
 Titularbistum Zenopolis in Lycia